Андрей Викторович Задорожный (; род. 21 мая 1968 года, Киев) — украинский юрист, правозащитник.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Брат бывшего народного депутата Александра Задорожного.

Окончил факультет международного права в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получил квалификацию юрист-международник и референт-переводчик английского языка.

С 1995 года ведет адвокатскую практику. Задорожный в течение 20 лет работает директором ООО "Юридическая фирма «Проксен».

Он является директором БО "Благотворительный фонд «Проксен».

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 119 в списке. На время выборов: директор ООО "Юридическая фирма «Проксен», беспартийный. Проживает в Киеве.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.

Член Украинской части межпарламентской ассамблеи Парламента Грузии, Парламента Республики Молдова и Верховной Рады Украины.

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены партии «Слуга народа»
Выпускники Института международных отношений Киевского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва